Luis Rodríguez puede referirse a:
 Luis Rodríguez (beisbolista) (1938-2001), beisbolista venezolano;
 Luis Orlando Rodríguez (1980-), beisbolista venezolano;
 Luis Rodríguez Figueroa (1875-1936), político español;
 Luis Rodríguez de Viguri (1881-1945), político español - ministro de España de Fomento (durante 1922) y de Economía Nacional (durante 1930-1931);
 Luis Rodrigez. S (?-?), general Ecuatoriano
 Luis Felipe Rodríguez Jorge (1948-), astrónomo mexicano;
 Luis Rodríguez Moya (1960-), copiloto español de WRC;
 Luis M. Rodríguez "Pulguita" (1985–), futbolista argentino;
 Luis Ángel Rodríguez, futbolista argentino;
 Luis Rodríguez Arroyo, futbolista costarricense;
 Luis Rodríguez Varela, político filipino;
 Luis Rodríguez Muelas (n. 1961), futbolista chileno;
 Luis Rodríguez Barríos, futbolista paraguayo.